Bénac (Ariège)
 Bénac (Hautes-Pyrénées)